Jedenácté udílení Českého slavíka Mattoni se konalo 25. listopadu a moderovali ho Miloš Pokorný a Roman Ondráček.

Výsledky

Zpěvák 

 Karel Gott
 Petr Kolář
 Daniel Bárta

Zpěvačka 

 Aneta Langerová
 Lucie Bílá
 Helena Vondráčková

Skupina 

 Divokej Bill
 Kabát
 Chinaski

Slavíci bez hranic 

 No Name

Absolutní slavík 
Aneta Langerová

Zpěvačky

Zpěváci

Skupina

Skokan roku 
 Zpěvačka: Iva Frühlingová
 Zpěvák: Matěj Ruppert
 Skupina: Wanastowi Vjecy

Objev roku 
 Ewa Farna

Český slavík
Výroční ceny za rok 2006
2006 v hudbě
Česko v roce 2006